A Orquestra Livre do Rio de Janeiro é um grupo camerístico composto por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos,  flauta transversa, oboé, clarinete, trompete, piano e cravo.

Dentre suas principais apresentações, destacam-se os concertos realizados nos seguintes locais: 

 Theatro Municipal de Niterói.
 UNIRIO/CPRM.
 Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro.
 Igreja de Santa Ifigênia (Ouro Preto), Minas Gerais.
 Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora em Niterói.
 Escola de Música Villa-Lobos.
 Escola Naval do Rio de Janeiro.
 Clube Naval do Rio de Janeiro .
 Igreja Matriz de Santa Teresa d'Ávila em Teresópolis.

Histórico 
A Orquestra Livre do Rio de Janeiro foi criada em outubro de 2003, com apoio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a partir da iniciativa de um grupo de músicos que procurou a instituição.

Formada por 20 jovens músicos, a orquestra tem um repertório abrangente, que mescla o erudito e o popular, sempre em busca de uma linguagem própria. Mantém em seu repertório peças de importantes compositores de diversos períodos ou estilos de época, como Vivaldi, Dall'abaco, Bach, Mendelssohn, Mozart, padre José Maurício Nunes Garcia, Bartók, Farkas, Pixinguinha, Tom Jobim e Chico Buarque.

Hoje, a orquestra é um importante espaço para jovens músicos exercitarem seus conhecimentos, tendo em vista o alcance de um alto grau de excelência artística. Sozinha, ou acompanhando o seu coral, o trabalho por ela desenvolvido representa uma contribuição para valorizar e democratizar o acesso à música orquestral no Brasil.

Ver também 
 Lista de orquestras
 Orquestra

Ligações externas 
 Site da Orquestra Livre do Rio de Janeiro

Livre do Rio de Janeiro
Cultura da cidade do Rio de Janeiro